

Miejscowości

Austria 
 Angern an der March – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Niemcy 
 Angern – dzielnica Hemau
 Angern – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Osoby 
 Johannes Angern – pruski major
 Ludolph von Angern – pruski minister finansów

Zobacz też 
 Anger